Collodi – frazione del Comune di Pescia, in provincia di Pistoia in Toscana
Carlo Collodi – pseudonimo di Carlo Lorenzini, scrittore italiano autore di Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino
Collodi Nipote – pseudonimo di Paolo Lorenzini, scrittore italiano nipote di Carlo Collodi e autore di Sussi e Biribissi